«Круты́е: смерте́льное шо́у» — художественный фильм.
Производство: Централ Партнершип, .
На видеокассетах выходил под названием «Крутые менты». Премьера на телевидении состоялась 17 января 1999 года на НТВ-Плюс Наше кино.

Сюжет 

Трое следователей, первые слоги фамилий которых складываются в слово «КруТыЕ», по горячим следам занимаются раскрытием преступления, совершённого, на первый взгляд, на почве ревности и зависти в среде шоу-бизнеса. Убит модный певец Сева Райский. Под подозрение попадают менеджер, телохранитель певца, но они сами становятся жертвами преступников. Следователи выходят на владельца частного охранного агентства и выясняют, что преступления совершены из-за наркотиков.

В ролях 
КруТыЕ:
 Василий Мищенко — Владимир Круглов
 Игорь Шавлак — Анатолий Тынянов
 Татьяна Корецкая — Инна Ермаш
Другие роли:
 Игорь Ливанов — офицер отдела по борьбе с наркобизнесом
 Сергей Шкаликов — музыкант Гриша
 Олег Шкловский — Талгат Талгатович, владелец охранного агентства
 Александра Назарова — секретарь
 Наталья Васильева
 Алексей Симановский
 Ярослав Здоров
 Татьяна Егорова
 Владимир Коваль
 Михаил Негин
 Данила Перов
 Владимир Алиев
 Георгий Клюев
 Дмитрий Филимонов

Съёмочная группа 
 Сценарист — Рауф Кубаев.
 Режиссёры — Игорь Шавлак, Василий Мищенко.
 Оператор — Владимир Чубриков.
 Художник — Татьяна Тенькова.
 Композитор — Сергей Воронов.
 Монтаж — Владимир Чубриков.
 Продюсер — Александр Донцов.

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы России
Фильмы России 1998 года
Фильмы о милиционерах
Фильмы «Централ Партнершип»